Nies ist der Familienname folgender Personen:

 August Nies (1854–1931), deutscher Mineraloge und Gymnasiallehrer
 Catharina Nies (* 1985), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL Schleswig-Holstein 
 Erich Nies (1890–1952), deutscher Politiker (SPD), MdL Württemberg-Baden

 Franz Xaver Nies (1859–1897), deutscher Missionar
 Fritz Nies (* 1934), deutscher Romanist
 Helmut Nies (1930–2015), deutscher Brigadegeneral
 Konrad Nies (1862–1922), deutsch-amerikanischer Lyriker
 Ludwig Nies (1927–2016), deutscher Banker
 Martin Nies (* 1969), deutscher Germanist

NIES steht für:
 National Institute for Environmental Studies, Japan 

NI-ES steht für:
 Departamento Estelí, ISO-3166-2-Code des Bezirks in Nicaragua

Siehe auch: 
 Nieß
 NIS
 Nys

NIES